Eendragt(s)polder of Eendracht(s)polder kan verwijzen naar:
 Eendrachtspolder (Alkmaar)
 Polder De Eendracht (Amsterdam)
 Eendrachtspolder (Hoeksche Waard)
 Eendragtpolder (Stellendam)
 Eendragtpolder (Terneuzen)
 Eendragtspolder (Zuidplas)
 Eendragt (Dorkwerd)
 Kleine Eendracht
 Eendracht (Warffum)
 Eendracht en Korte Akkers
 Eendracht (Nieuwe Pekela)